Абдель Салям Бурайни аль-Уйяли () — ливийский политик и государственный деятель. Был министром финансов Высшего народного комитета Ливии в период, когда его возглавлял Имбарек Шамех — с 2000 года по 2003 год.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Персоналии:Ливия
Политики Ливии
Министры Ливии